Denumirea de Dorneni se poate referi la următoarele localități din județul Bacău, România:
 Dorneni, sat în comuna Plopana;
 Dorneni, sat în comuna Vultureni.